Maria Carolina van Bourbon-Sicilië (1798-1870) (1798-1870), dochter van Frans I der Beide Siciliën en Maria Clementine van Oostenrijk
Maria Carolina van Bourbon-Sicilië (1822-1869) (1822-1869), dochter van Leopold, Prins van Salerno en Marie Clementine van Oostenrijk
Maria Carolina van Bourbon-Sicilië (1856-1941) (1856-1941), dochter van Frans de Paula van Bourbon-Sicilië en Marie Isabella van Oostenrijk
Maria Carolina van Bourbon-Sicilië (2003) (2003), dochter van Carlo van Bourbon-Sicilië en Camilla Crociani